Сесар Игнасио Пинарес Тамайо (; родился 23 мая 1991 года в Сантьяго) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Алтай» и сборной Чили.

Клубная карьера 
Пинарес — воспитанник клуба «Коло-Коло» из своего родного города. В 2009 году он дебютировал в чилийской Примере. В январе 2010 года Сесар подписал контракт с итальянским «Кьево». Из-за высокой конкуренции Пинарес не смог дебютировать за основной состав и в 2011 года на правах аренды перешёл в клуб «Триестина». В 2011 году Сесар на правах аренды вернулся на родину в «Сан-Луис Кильота». 28 июля в матче против «Магальянес» он дебютировал в чилийской Примере B. 26 октября в поединке против «Ньюбленсе» Пинарес забил свой первый гол за «Сан-Луис Кильота».

В начале 2013 года Сесар в третий раз был отдан в аренду, его новым клубом стал «Сантьяго Морнинг». 16 февраля в матче против «Унион Сан-Фелипе» он дебютировал за новую команду. 28 апреля в поединке против своего бывшего клуба «Сан-Луис Кильота» Пинарес забил свой первый гол за «Сантьяго Морнинг».

Летом того же года Сесар перешёл в «Депортес Икике». 28 июля в матче против «О’Хиггинс» он дебютировал за новую команду. 6 октября в поединке против «Кобрелоа» Пинарес забил свой первый гол за «Дипортес Икике». В 2014 году он помог команде выиграть Кубок Чили. В том же году Сесар на правах краткосрочной аренды присоединился к греческому «Олимпиакосу» из Волоса. 12 октября в матче против «Закинтоса» он дебютировал в Греческой лиге. После окончания аренды Пинарес вернулся в «Депортес Икике».

В начале 2016 года Сесар перешёл в «Унион Эспаньола». 16 января в матче против своего родного «Коло-Коло» он дебютировал за новую команду. 27 февраля в поединке против «Универсидад де Консепсьон» Пинарес забил свой первый гол за «Унион Эспаньола». Летом 2017 года Сесар перешёл в аравийский клуб «Шарджа». 21 сентября в матче против «Аль-Дафры» он дебютировал в Гольф-лиге.

Международная карьера 
В 2011 году в составе молодёжной сборной Чили Пинарес принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Эквадора, Бразилии, Аргентины, Колумбии и дважды Уругвая.

11 января 2017 года в матче China Cup 2017 против сборной Хорватии Пинарес дебютировал за сборную Чили. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Чили

Достижения 
Командные

 «Депортес Икике»
 Обладатель Кубка Чили — 2013/14

Примечания

Ссылки 
 
 Profile at BDFA  

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Депортес Икике»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Олимпиакос» Волос
Игроки ФК «Сан-Луис» Кильота
Игроки ФК «Сантьяго Морнинг»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Шарджа»
Игроки ФК «Алтай» Измир